Miejscowości w USA:
 Fairview Park – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Fairview Park – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga